Вулиця Жолудєва — станція трамвайних маршрутів № 1 та № 2 в Києві на відгалуженні від Правобережної лінії Київського швидкісного трамваю, що розташована між станціями «Вулиця Зодчих» та «Вулиця Булгакова». Після рекострукції станція отримала дві підвищенні платформи, що оснащені турнікатами, тактильною плиткою, пандусами, інформаційними таблом та LED-освітленням. Крім того, біля станції було влаштовано перехід через трамвайні колії, який повідомляє пішоходів про наближення трамваю.

Історія 
У 1984 році зупунку було відкрито внаслідок подовження лінії трамвая №1 до вулиці Булгакова (теперішня назва — Михайлівська Борщагівка). З версня 2021 року по кінець січня 2022 року проводилася реконструкція зупинки з метою облаштуванню станційних платформ із сучасним дизайном та іншими об'єктами, як електронні табла, турнікети, тактильна плитка тощо.

Зображення

Примітки 

Станції Правобережної лінії Київського швидкісного трамвая